Tocancipá kan syfta på:

Colombia 

 Tocancipá (kommun), Cundinamarca, 
 Tocancipá (ort), Cundinamarca,